Парламентские выборы в Сан-Марино проходили 16 сентября 1951 года. В результате Сан-Маринская христианско-демократическая партия получила 26 мест и стала крупнейшей партией Генерального совета Сан-Марино.

Результаты

См. также 
 Генеральный совет Сан-Марино

Примечания 

Сан-Марино
Выборы в Сан-Марино
1951 год в Сан-Марино
Сентябрь 1951 года
События 16 сентября